Розміщення (комбінаторика)
 Розміщення — характер розподілу особин та популяцій в біоценозі.